13-й выпуск БинкБанк Тура — шоссейной многодневной велогонки, ранее известной как Энеко Тур, по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка проводилась с 7 по 13 августа 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017. Победу одержал нидерландский велогонщик Том Дюмулен из .

Участники 
Согласно правилам UCI все 18 категории UCI WorldTeam были обязаны принять участие в гонке. Также организаторы пригласили 4 профессиональные континентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 176 спортсменов. До финиша доехали 125 гонщиков.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в мае 2017 года. Он включал 7 этапов общей протяжённостью 1080,3 километра. Второй этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2 
Победителем раздельного старта стал швейцарский гонщик Штефан Кюнг из . Дистанцию длиной 9 км он преодолел за 10 мин. 58 сек. со средней скоростью 49.240 км/ч. Победа позволила ему возглавить общий зачет гонки. Вторым и третьим в «разделке», незначительно уступив Кюнгу, стали соответственно Мацей Боднар () и Том Дюмулен (), также поднявшись на те же места в генеральной классификации.

Этап 3

Этап 4

Этап 5 
За 12 км до финиша вперёд уехала группа гонщиков, в числе которых были фавориты гонки. Атаки Яспера Стейвена () и Яна Бакелантса () а затем Сепа Ванмарке (), были нейтрализованы. Петеру Сагану (), попытавшемуся уехать за 5.5 км до финиша, также не удалось создать просвет. Но атака голландца Ларса Боома из  за 1.5 км до финиша оказалась успешной. Победа на этапе, первая для Боома за последние два года, принесла ему и майку лидера общего зачёта.

Этап 6 
Во время прохождения подъёма Кот-де-Сан-Рош за 30 км до финиша после ускорений гонщиков постепенно был пойман отрыв дня и впереди сформировалась группа гонщиков, идущих высоко в общем зачёте, из которой сначала атаковали чемпион мира Петер Саган из команды «» и Тим Велленс (). Однако, прокол заставил Сагана остановиться, тогда как Велленс продолжил уезжать в одиночку, но вскоре к нему переложился Том Дюмулен (). Вдвоём они быстро набрали 20-секундное преимущество, в преследующей же их группе слаженной работы не было. В итоге Дюмулин и Велленс разыграли этап. Бельгиец взял победу на этапе, а голландец перехватил майку лидера генеральной классификации.

Этап 7 
За 3 км до финиша, в момент нерешительности в группе, 25-летний бельгийский велогонщик Яспер Стейвен из команды «» уехал от соперников. Он удержал просвет на финальном подъёме в Гераардсбергене и взял победу на этапе, благодаря чему ворвался в тройку призёров гонки, где занял третье место в общем зачёте. Лидер гонки Том Дюмулен () финишировал третьим. Он защитил майку лидера, нарастив за счет бонификаций итоговое преимущество над сохранившим вторую позицию Тимом Велленсом (), и стал победителем БинкБанк Тура 2017.

Лидеры классификаций  
На БинкБанк Туре 2017 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался зеленой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 2 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах, расположенных на так называемых золотых километрах (binck golden kilometer): 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил синюю майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на каждом этапе, кроме этапа 2.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Очки Мирового тура

Система начисления очков 
Итоговая генеральная классификация

Этапы

Лидерство в генеральной классификации: 8 очков за каждый этап

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 БинБанк Тур 2017 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спорт в Бельгии в 2017 году
Август 2017 года